Cosmosofie (van Oudgrieks: universum of wereld en wijsheid) is een kernbegrip uit verschillende filosofische systemen.
Hiermee kan onder meer worden bedoeld:
 Cosmosofie (Steiner), een deelgebied uit de antroposofie
 Cosmosofie (Lecouturier), een filosofisch systeem uit 1850 
 Cosmosofie (S.U. Zanne), een esoterische filosofie